Андреа Джегер виграла титул, перемігши у фіналі Гану Мандлікову з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Андреа Джегер (переможниця)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 n/a
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 n/a
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Івонн Гулагонг Коулі (2-ге коло)
 n/a
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (3-тє коло)
  Катрін Танв'є (2-ге коло)
  Івонн Вермак (1-ше коло)
  Гелена Сукова (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1983 Avon Cup Draw (Archived 2009-07-27)

Одиночний розряд